Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру Відкритий чемпіонат Бразилії з тенісу 1999, який проходив уперше у Бразилії. 

Лаура Монтальво і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Жанетта Гусарова і Флоренсія Лабат з рахунком 6–7(1–7), 7–5, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
  Маріана Меса /  Роміна Оттобоні (кваліфаєри)
  Маріана Діас-Оліва /  Мілагрос Секера (кваліфікаційний матч)

Кваліфікувалися 
 ''' Маріана Меса /  Роміна Оттобоні

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF doubles results page 
 Main Draw (WTA) 

Парний розряд